Metal Slug:

 Metal Slug — видеоигра в жанре Shoot 'em up, разработанная компанией Nazca Corporation.
 Metal Slug — серия видеоигр в жанре «беги и стреляй».
 Metal Slug 2 — компьютерная игра в жанре «беги и стреляй» для консолей и аркадных автоматов.
 Metal Slug 3 — видеоигра в жанре Shoot 'em up, выпущенная для консолей и аркадных автоматов.